Драко́ново де́рево — название нескольких видов растений рода  семейства :

 Драконово дерево, также Драконово дерево Сокотры, Драцена киноварно-красная (),
 Драконово дерево, также Драконово дерево Тенерифа, Канарское драконово дерево (),
 Драконово дерево, также Африканское драконово дерево, Нубийское драконово дерево, Драцена омбет (),
 Мадагаскарское драконово дерево, или Драцена окаймлённая ( var. angustifolia).